Le gimira (ou bench, autonyme, bentʂ4 non4) est une langue afro-asiatique de la branche des langues omotiques parlée en Éthiopie, dans l'Ouest de la province de Kaffa, dans la région des villes de Mizan Teferi et Shewa Gimira, par  Bench et She.

Variétés 
La langue est parlée par deux populations. Les deux dialectes, le bench et le she sont mutuellement intelligibles. Les Bench appellent la langue bentʂ4 non4, ce qui signifie « bouche des Bench ».

Classification 
Le gimira est classé parmi les langues couchitiques occidentales, un sous-groupe aussi appelé omotique. Les langues omotiques sont considérées par certains linguistes comme étant une branche des langues afro-asiatiques et non comme appartenant au couchitique.
La langue est classée par Bender (1988) dans un sous-groupe d'égale importance par rapport aux langues ometo.

Écriture 
Le gimira est écrit avec l’alphasyllabaire guèze et avec l’alphabet latin.

Phonologie 
Les tableaux montrent les phonèmes du gimira : les consonnes et les voyelles.

Voyelles 

Les voyelles longues sont le résultat de la suffixation.

Consonnes

Une langue tonale 
Le gimira est une langue tonale qui possède six tons, marqués de 1 à 5, allant du plus bas au plus haut. Le dernier est un ton de passage entre les tons 2 et 3.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Breeze, Mary J., A Sketch of the Phonology and Grammar of Gimira (Benchnon), dans Richard J. Hayward (éditeur), Omotic Language Studies, pp. 1-67, Londres, School of Oriental and African Studies, University of London, 1990,

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues afro-asiatiques
 langues couchitiques
 langues omotiques

Liens externes 
 

Inventaire de langues
Langue omotique
Langue en Éthiopie